Castronovo ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Castronovo (* 1975), US-amerikanischer Tenor
 Raúl Castronovo (* 1949), argentinischer Fußballspieler